Le flocon de neige est une agglomération de cristaux de neige.
 Le flocon est un niveau de ski décerné aux enfants de 2 à 12 ans par l'École du ski français.
  ou Flocon de Neige est le nom du gorille albinos du parc zoologique de Barcelone, mort en .
 Le flocon d'avoine, dans le domaine culinaire.
 Le flocon de Koch et le flocon de Mosely sont deux fractales.

Personnalités
 Ferdinand Flocon (1800-1866), journaliste et homme politique français, ayant fait partie du gouvernement provisoire de 1848.